Pouy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pouy-sur-Vannes, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Pouy-de-Touges, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Pouy, Hautes-Pyrénées, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,